Moxnes ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørnar Moxnes (* 1981), norwegischer Politiker
 Einar Moxnes (1921–2006), norwegischer Politiker